Oakwood bezeichnet:

 Oakwood (London Underground) eine U-Bahn-Station in London

Oakwood ist der Name mehrerer Orte in den USA:

 Oakwood (Georgia), Ort im Hall County, Georgia
 Oakwood (Illinois), Dorf im Oakwood Township, Vermillion County, Illinois
 Oakwood (Iowa), Ort im Floyd County, Iowa
 Oakwood (Maryland), Gemeindefreies Gebiet im Cecil County, Maryland
 Oakwood (Missouri), Dorf im Clay County, Missouri
 Oakwood (Staten Island), Neighborhood auf Staten Island, New York City
 Oakwood (North Dakota), Ort im Walsh County
 Oakwood (Cuyahoga County), Dorf im Cuyahoga County, Ohio
 Oakwood (Montgomery County), Stadt im Montgomery County, Ohio
 Oakwood (Paulding County), Dorf im Paulding County, Ohio
 Oakwood (Oklahoma), Ort im Dewey County, Oklahoma
 Oakwood (Pennsylvania), Census-designated place im Lawrence County, Pennsylvania
 Oakwood (Texas), Ort im Leon und Freestone County, Texas
 Oakwood (Wisconsin), ehemaliges Gemeindefreies Gebiet im Winnebago County, Wisconsin